Nguvauva ist der Familienname folgender Personen:

 Hiatuvao Nguvauva, traditioneller Führer in Namibia
 Kahimemua Nguvauva (1880–1896), traditioneller Führer in Namibia
 Keharanjo Nguvauva II. (–2011), traditioneller Führer in Namibia
 Kilus Nguvauva (–2021), traditioneller Führer in Namibia
 Munjuku Nguvauva (–1880), traditioneller Führer in Namibia
 Munjuku Nguvauva II. (1923–2008), traditioneller Führer in Namibia
 Peter Nguvauva (–2011), traditioneller Führer in Namibia